Podocnemis es un género de tortugas acuáticas que habitan en los ríos de Sudamérica. Consiste actualmente en seis especies que habitan al norte del subcontinente.

Especies 

Lista de especies actuales ordenadas alfabéticamente:
 Podocnemis erythrocephala Spix, 1824​ - Tortuga de río de pintas rojas.
 Podocnemis expansa (Schweigger, 1812) - Charapa arrau.
 Podocnemis lewyana Duméril, 1852 - Tortuga del río Magdalena.
 Podocnemis sextuberculata Cornalia, 1849 - Tortuga de río amazónica
 Podocnemis unifilis Troschel, 1848 - Terecay.
 Podocnemis vogli Müller, 1935 – Tortuga de río sabanera.
Lista de especies fósiles conocidas:

 Podocnemis bassleri † Williams, 1956.
 Podocnemis tatacoensis † Cadena & Vanegas, 2023.
 Podocnemis medemi † Wood, 1997.
 Podocnemis pritchardi † Wood, 1997.

Cladograma de la posición filogenética de las especies de Podocnemis basado en el Catalogue of Life:

Referencias

Enlaces externos 

Podocnemididae
Géneros de reptiles